Un gimnasio es un lugar que permite practicar deportes o hacer ejercicio en un recinto cerrado. Puede referirse también a:

Gimnasio (Antigua Grecia), la institución de la Antigua Grecia dedicada a la instrucción física y espiritual.
Gymnasium, una escuela de educación secundaria.
 Un estadio cubierto.